Альколеа () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Альмерьенсе. Занимает площадь 67 км². Население — 957 человек (на 2007 год). Расстояние — 68 км до административного центра провинции.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Alcolea
 Alcolea
 

Муниципалитеты Альмерии
Города Альмерии